Кубок Наследного принца Катара 1995 — 1-й розыгрыш Кубка Наследного принца Катара, проходивший с 1 по 12 мая. В соревновании приняли участие 4 лучшие команды Катара по итогам Лиги звёзд Катара 1994/1995.

Детали матчей

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Результаты на сайте rsssf.com
 Результаты на сайте goalzz.com

Футбол в Азии в 1995 году
Спорт в Катаре в 1995 году
Кубок наследного принца Катара
Май 1995 года